Caroline Zhao Zhang, née le  à Boston, est une patineuse artistique américaine.

Elle a notamment gagné la médaille de bronze deux fois aux Championnats des quatre continents de patinage artistique (2010 et 2012).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1993
Naissance à Boston
Patineuse artistique américaine